Le sigle MQ-9 peut faire référence à :
 General Atomics MQ-9 Reaper, un drone militaire américain ;
 Capteur de gaz MQ-9, un détecteur de monoxyde de carbone.